Indio, elemento chimico di numero atomico 49
Indio, film drammatico di Antonio Margheriti del 1988
Indio, soprannome utilizzato dai seguenti calciatori brasiliani:
Aluísio Francisco da Luz
Marcos Antônio de Lima
José Sátiro do Nascimento
Antônio Rogério Silva Oliveira
Francisco Aníbio da Silva Costa
Eduardo Figueiredo da Cruz
Indios, nome utilizzato per gli abitanti nativi americani prima della colonizzazione europea
Club de Fútbol Indios, ex squadra di calcio messicana
Indio, città della California
Indio – film del 1989, diretto da Antonio Margheriti (con lo pseudonimo Anthony M. Dawson)

Pagine correlate
El Indio